Хаутамяки () — финская фамилия. Известные носители:

 Хаутамяки, Матти (род. 1981) — финский прыгун с трамплина. Брат Юсси Хаутамяки.
 Хаутамяки, Юсси (род. 1979) — финский прыгун с трамплина. Брат Матти Хаутамяки.